

Toponyme 

Certaines communes de France :
 Mane, commune française des Alpes-de-Haute-Provence ;
 Mane, commune française de la Haute-Garonne.

Patronyme 

 Gucci Mane (1980-), Rappeur et compositeur américain.
 Jean Mane (1954-), chef d'entreprise et milliardaire français.
 Regina Mañe Ela (1954-2015), femme politique équatoguinéene.

Autres 
 Les Mânes sont des entités surnaturelles de la mythologie étrusque et romaine ;
 Les Mane sont des guerriers de la mythologie celtique irlandaise ;
 Mane SA : Entreprise française de parfums et d'arômes ;
 Mane est le nom d'une divinité marquisienne dans l'archipel des Marquises en Polynésie française.

Ne pas confondre avec :
 La Manne céleste, dans la bible, la nourriture offerte chaque jour par Dieu aux hébreux pendant l'Exode.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France